Oceanija je naziv za nekoliko skupina otoka koji se nalaze u Tihom oceanu, a grubo se mogu podijeliti na nekoliko cjelina: 
 Polinezija, „mnogo otoka” (uključujući Novi Zeland)  
 Melanezija, „crno otočje” (uključujući Novu Gvineju) 
 Mikronezija, „sitno otočje”.

Oceaniji u širem smislu pripada i kontinent Australija i često se navodi pod nazivom „Australija i Oceanija”. Malajsko otočje vrlo se rijetko svrstava u Oceaniju.

Melanezija 
Melanezija („crno otočje”) najveće je i reljefno najviše otočje. Njoj pripadaju Nova Gvineja, Solomonski otoci i Nova Kaldeonija.

Polinezija 
Polinezija („mnogo otoka”) ima aktivne vulkane, prašumsku vegetaciju i države Havaje i Samou.

Izvori